Docynia är ett släkte av rosväxter. Docynia ingår i familjen rosväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rosväxter
Docynia